Klokstraat (Antwerpen), een straat in Berchem (Antwerpen)
Klokstraat (Brugge), een straat in Brugge
Klokstraat (Gent), een straat in Sint-Denijs-Westrem (Gent)
Klokstraat (Genk), een straat in Genk
Klokstraat (Goes), een straat in Goes
Klokstraat (Heusden-Zolder), een straat in Boekt (Heusden-Zolder)